Alibertia:
 Алибертия () — род растений семейства Мареновые, включающий в себя виды деревьев и кустарников, распространённых в Центральной и Южной Америке;
 Alibertia (род) — род перепончатокрылых насекомых семейства Eulophidae.